Sárközi József (20. század) utcazenész
 Sárközi József (1979–) színművész